Aquensis ist der Name folgender Personen:

 Albert von Aachen (lat. Albericus Aquensis, frz. Albert d'Aix), Kleriker 
 Matthias Kremer (auch: Matthias Kremer, genannt Peltzer, Matthias Cremerius, Matthias von Aachen, Matthias Aquensis; 1465–1557), deutscher katholischer Theologe und Rektor der Universität Köln 

Weiteres:
 Cappella Aquensis, 1963 gegründeter gemischter Chor aus Aachen
 Civitas Aquensis, römische Verwaltungseinheit um Baden-Baden
 Urbs Aquensis, im zwölften Jahrhundert entstandener, ursprünglich lateinischer Hymnus auf Karl den Großen